Spring Street (Eighth Avenue Line), een metrostation in New York
Spring Street (Lexington Avenue Line), een metrostation in New York
Spring Street (Melbourne), een straat in het Australische Melbourne